Abbreviatur (mittellateinisch/italienisch abbreviatura „Abkürzung“, „Kürzel“) steht für eine abgekürzte Schreibweise:
 Abkürzung von Wörtern oder Wortgruppen
 Abbreviatur (Musik) in der Notenschrift
 Abbreviatur (Paläographie) in alten Handschriften

Siehe auch:

 Abbreviaturschrift